

1-й личный чемпионат Латвии 
 25 июля, 1965
  Даугавпилс, стадион «Локомотив»

1965